
Ма́унт-Пле́зант () — многозначный термин, в основном употребляется как топоним:

Люди 
  — футболист, тренер.

Топонимы

Австралия 
  — холм к северо-востоку от Канберры.
  — пригород Вуллонгонга.
 Маунт-Плезант — горы в Квинсленде:
  — гора и местность в регионе .
  — гора и пригород Маккай, в .
 ряд других гор под названием Маунт-Плезант в других частях Квинсленда.
  — город в , Южная Австралия.
  — пригород Перта, Западная Австралия.
  — пригород Балларата, Виктория.

Канада 
  — микрорайон Калгари.
  — микрорайон Ванкувера.
 Маунт-Плезант (Новая Шотландия):
  — община в графстве Камберленд, Новая Шотландия.
  — община в графстве Дигби, Новая Шотландия.
  — община в графстве Инвернесс, Новая Шотландия.
  — община в графстве Луненберг, Новая Шотландия.
  — община в графстве Куинс, Новая Шотландия.
 Маунт-Плезант (Онтарио):
  — община на северо-западе Брамптона, Онтарио.
  — община в , Онтарио.
  — община в , Онтарио.
  — община в , Онтарио.
  — община в , Онтарио.
 Маунт-Плезант — община в графстве Ланарк и округе Карлтон (Онтарио).
  — община в , Онтарио.
  — община в , Онтарио.
  — община в , Онтарио.
 Маунт-Плезант — община в муниципалитете Принс-Эдвард-Каунти, Онтарио.
 Маунт-Плезант — община в , Онтарио.
  (№1) — община в посёлке Норт-Гуиллимбери () в муниципалитете Йорк, Онтарио.
 Маунт-Плезант (№ 11) — альтернативное наименование района Майлс-Хилл () в Ричмонд-Хилл (Онтарио).
 Маунт-Плезант (№ 13) — община в муниципалитете Йорк, Онтарио.
 в Торонто:
  — кладбище.
  — улица.
  — община в .
  — община в провинции Саскачеван.

Фолклендские острова 
  — база Королевских ВВС Великобритании.

Ирландия 
  — бывшая железнодорожная станция в графстве Лаут.

Новая Зеландия 
 Маунт-Плезант (Крайстчерч) — пригород Крайстчерча на Южном острове Новой Зеландии.
 Таухинукорокио / Маунт-Плезант — гора в Крайстчерче, на котором расположен пригород Маунт-Плезант.

Великобритания 
  — хендж в графстве Дорсет.
  — стадион в , графство Уэст-Йоркшир.
  — улица в Кембридже.
  — деревня в графстве Корнуолл.
 Маунт-Плезант — участок особого научного значения Дербишира.
  — улица в .
  — деревня к югу от .
  — деревня в графстве Дарем.
 Маунт-Плезант — населённый пункт в графстве Стаффордшир.
  — район Стоктон-он-Тис.
  — пригород Суонси.
  — почтовый центр в Лондоне.

США 
 Маунт-Плезант (Арканзас) — город, расположенный в округе Изард (штат Арканзас, США).
  — невключённая территория в округе Нью-Касл, штат Делавэр.
  — исторический особняк неподалёку от , штат Делавэр.
  — невключённая территория в округе Гадсден, штат Флорида.
  — невключённая территория в округе Эванс, штат Джорджия.
  — невключённая территория в округе Уэйн, штат Джорджия.
 Маунт-Плезант —  в округе Бэнкс, штат Джорджия.
  — невключённый город в округе Касс, штат Индиана.
  — невключённая территория в округе Делавэр, штат Индиана.
  — невключённая территория в округе Джонсон, штат Индиана.
  — невключённая территория в округе Мартин, штат Индиана.
  — невключённая территория в округе Перри, штат Индиана.
  — город в штате Айова.
  — город-призрак в штате Канзас.
  — известный как Маунт-Плезант в период 1819–1912 гг, город в округе Харлан, штат Кентукки.
  — известная как Маунт-Плезант в период 1857–1860 гг, невключённая территория в округе Картер, штат Кентукки. 
  — невключённая территория в округе Тримбл, штат Кентукки.
  — ранее известная как Маунт-Плезант, невключённая территория в округе Сисил, штат Мериленд.
  — невключённая территория в округе Фредерик, штат Мериленд.
  — исторический особняк в , округ Хауард, штат Мериленд.
  — исторический особняк в , округ Карролл, штат Мериленд.
  — исторический особняк в , округ Принс-Джорджес, штат Мериленд.
  —  в Бостоне, штат Массачусетс.
  — исторический особняк в Ньютоне, округ Мидлсекс, штат Массачусетс.
 Маунт-Плезант — город в штате Мичиган.
 Маунт-Плезант — город в штате Миннесота.
  — невключённая территория в округе Маршалл, штат Миссисипи.
  — невключённая территория в округе Джентри, штат Миссури.
  — район города Сент-Луис, штат Миссури.
  — до 1970 года известная как Маунт-Плезант, одна из гор Президеншел-Рейндж в штате Нью-Гэмпшир.
  — невключённая территория в округе Берген, штат Нью-Джерси.
  — историческая община в округе Берлингтон, штат Нью-Джерси.
  — невключённая территория в округе Хантердон, штат Нью-Джерси.
  — невключённая территория в округе Монмут, штат Нью-Джерси.
  — район Ньюарка, округ Эссекс, штат Нью-Джерси.
  — город в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк.
  — фермерское хозяйство в , округ Дженеси, штат Нью-Йорк.
  — населённый пункт в округе Алстер, штат Нью-Йорк.
  — гора в массиве Катскилл, штат Нью-Йорк.
  — город в округе Кабаррус, штат Северная Каролина.
  — исторический район города Маунт-Плезант, штат Северная Каролина.
  — деревня в округе Джефферсон, штат Огайо.
  — исторический район в деревне Маунт-Плезант, штат Огайо.
  — невключённая территория в округе Винтон, штат Огайо.
  — исторический район Гаррисберга, штат Пенсильвания.
  — боро в округе Уэстморленд, штат Пенсильвания.
  — исторический район боро Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
  — исторический особняк в Филадельфии, штат Пенсильвания.
  — невключённая территория в округе Бакс, штат Пенсильвания.  
  — тауншип в округе Адамс, штат Пенсильвания.
  — тауншип в округе Колумбия, штат Пенсильвания.
  — тауншип в округе Вашингтон, штат Пенсильвания.
  — тауншип в округе Уэйн, штат Пенсильвания.
  — тауншип в округе Уэстморленд, штат Пенсильвания.
  — район города Провиденс, штат Род-Айленд.
  — город в округе Чарлстон, штат Южная Каролина.
  — исторический район города Маунт-Плезант, штат Южная Каролина.
  — город в округе Мари, штат Теннесси.
 Маунт-Плезант — город в округе Тайтус, штат Техас.
  — город в округе Санпит, штат Юта.
  — исторический особняк на невключённой территории  в округе Уэстморленд, штат Виргиния.
  — невключённая территория в округе Фредерик, штат Виргиния.
  — исторический особняк неподалёку от Стонтона в округе Огаста, штат Виргиния.
  — исторический особняк неподалёку от  в округе Шенандоа, штат Виргиния.
  — район Вашингтона, округ Колумбия.
  — город в округе Грин, штат Висконсин.
  — деревня в округе Расин, штат Висконсин.

Американские Виргинские острова 
  — населённый пункт на острове Санта-Крус (Виргинские острова).
  — область национального парка Верджин-Айлендс на острове Сент-Джон.

Зимбабве 
  — пригород Хараре.

Бермудские Острова 
 Маунт-Плезант — город в округе Пейджет, Бермудские Острова.

Медиа и развлечения 
 «Mount Pleasant», песня группы  с альбома .
 «Mount Pleasant», канадский фильм 2006 года, режиссёр Росс Уэбер ().
  — британская комедийная драма, впервые показанная на канале Sky One 24 августа 2011 года.

Другое 
  — поле для крикета в городе , графство Уэст-Йоркшир, Англия.
  — исторический особняк в Шеффилде, графство Саут-Йоркшир, Англия.
  — вулканическая кальдера в Аппалачах, провинция Нью-Брансуик, Канада.
 Средняя школа Маунт-Плезант:
 Средняя школа Маунт-Плезант — Маунт-Плезант (Арканзас), США.
  — Сан-Хосе (Калифорния), США.
  — Уилмингтон (Делавэр), США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — , США.
  — Маунт-Плезант (Мичиган), США.
  — , США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — , штат Северная Дакота, США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — , США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — Провиденс, штат Род-Айленд, США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — , США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — , США.
  — Маунт-Плезант (Техас), США.
 Средняя школа Маунт-Плезант — Хараре, Зимбабве.
 Школа Маунт-Плезант:
  — Онтарио, Канада.
 Школа Маунт-Плезант — Крайстчерч, Новая Зеландия.
 Школа Маунт-Плезант — округ Аламоса, штат Колорадо, США.
 Школа Маунт-Плезант — Сент-Луис, штат Миссури, США.
  — , США.
  — , штат Западная Виргиния, США.
  — Хараре, Зимбабве.
  — округ Уэстморленд, штат Пенсильвания, США.
  — Тасмания, Австралия.
 Станция Маунт-Плезант:
  — бывшая железнодорожная станция в , провинция Онтарио, Канада.
  — железнодорожная станция в , США.
  — железнодорожная станция в , США.
  — строящаяся станция лёгкого метро в Торонто, Канада.
  — строящаяся станция метрополитена в Ванкувере, Канада.
  — железнодорожная станция в , округ Алстер, штат Нью-Йорк, США.
  — железнодорожная станция в Брамптоне (Онтарио), Канада.
  — строящаяся станция метро в Сингапуре.
  — винодельня в , штат Миссури, США.
  — авиабаза Королевских ВВС Канады на острове Принца Эдуарда